Lucan Racing Irish Classic 2007 je bil poklicni nejakostni snooker turnir. Potekal je 18. in 19. avgusta 2007 v snooker klubu Raphael's Snooker Club v Dublinu, Irska.

Nagradni sklad
Zmagovalec: 1.000 €
Poraženec v finalu: 500 €
Polfinalist: 300 €
Četrtfinalist: 150 €
Najvišji niz: 200 €
Skupaj: 3.000 €

Glavni del turnirja

Seznam nizov vsaj 100 točk
 147 Stuart Bingham
 100 Fergal O'Brien

Viri

Lucan Racing Irish Classic
2007
Dublin